Северное Малуку (также Северное Молукку; ) — провинция Индонезии, расположенная на северных островах Молуккского архипелага. Самый большой остров провинции — Хальмахера, который, однако, редко заселён.

Административный центр — город Софифи на острове Хальмахера. Столица де-факто — город Тернате, самый большой город в провинции c населением 228 105 человек (2018).

Самая счастливая провинция в Индонезии, согласно опросам BPS (Центрального статистического Бюро).

Из 1474 островов заселены 89.

С 1950 по 1999 год все Молуккские острова составляли единую провинцию Малуку. В 1999 году северная часть региона была выделена в отдельную провинцию — Северное Малуку.

Административное деление 
Провинция включает 7 округов и два городских муниципалитета:

Примечания